Per porcino si può intendere:

Micologia

 Porcino
 Porcino nero
 Porcino estivo
 Porcino di Fiele

Animali

 Cervo porcino
 Cervo porcino di Kuhl
 Serpente dal naso porcino

Persone

 Gaetano Porcino